Band on the Run (album), een album van de Britse rockgroep Paul McCartney & Wings uit 1973
 Band on the Run (single), een single van bovenstaand album

Homoniem muziekstuk